Мелания Пантелич (, в миру Добросава Пантелич, ; 3 февраля 1934, Рильевштица, Королевство Югославия — Монастырь Липовац, 22 сентября 2020) монахиня Сербской православной церкви, игумения Монастырья Липовац.

Биография 
Мать Мелания (Пантелич) родилась 3 февраля 1934 года в деревне Рильевштица в семье благочестивых родителей Смилько и Томки. При крещении он получил имя Добросава. Мать Мелания начала свое монашеское путешествие в Монастыре Наупара. В Великую субботу 1951 года он приехал в монастырь Дивляне. Он принял монашеский обет в День святого Петра в 1954 году и во время своей монашеской жизни был назван Мелания.

С 1975 году монахиня Мелания была переведена из монастыря Святого Димитрия в Монастырь Липовац по решению епископа Василйя (Костич), управляющего епархией Ниша. 9 декабря 2005 года она была избрана игуменьей. монастырь Святого Стефана в Монастырь Липовац. Акт ремесла и представление настоятельницы совершил Его Высокопреосвященство епископ Ниш Г. Ириней (Гаврилович) 10 декабря 2005 года. Она скончалась в Господе 22 сентября 2020 года. в Монастырье Липовац и похоронена на монастырском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Мелания Пантелич
 Монастырь Липовац 

Игумены Сербской православной церкви